Christof steht für:
 eine Variante des männlichen Vornamens und Familiennamens Christoph

Christof ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christof (* 1960), österreichischer Unternehmer
 Peter Christof (* 1985), deutscher Jazzmusiker
 Nina Christof (* 2003), deutsche Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Kristof
 Christoff